Passaparola – diffondersi, attraverso una rete sociale, di informazioni o consigli in forma diretta tra soggetti
 Passaparola –  gioco a premi televisivo
 Passaparola – singolo dell'Isola Posse All Stars del 1992